Shelbyville peut faire référence à :
 Shelbyville, une localité de l'Arkansas,
 Shelbyville, une localité de l'Illinois, 
 Shelbyville, une localité de l'Indiana, 
 Shelbyville, une localité du Kentucky, 
 Shelbyville, une localité du Michigan, 
 Shelbyville, une localité du Missouri, 
 Shelbyville, une localité du Tennessee, 
 Shelbyville, une localité du Texas, 
et aussi :
 Shelbyville (Les Simpson),

Voir aussi 
 ,